Казароза:

 «Казароза» — роман Леонида Юзефовича
 «Казароза» — фильм-экранизация одноимённого романа